Miejscowości w Polsce 
 Gniewoszów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Międzylesie 
 Gniewoszów – osada w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Kąty Wrocławskie
 Gniewoszów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Gniewoszów